Росіна (округ Жиліна) — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.
 985 Розіна — астероїд головного поясу.